Підгорецький замок — пам'ятка архітектури епохи пізнього Ренесансу і бароко. Розташований у селі Підгірці Бродівського району Львівської області.
 Підгорецький замок — нейзильберова монета НБУ номіналом 5 грн.
 Підгорецький замок — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.